Пак Сон Хун — корейское имя, где фамилия Пак стоит перед личным именем Сонху́н.
Известные носители:
 Пак Сонхун (актёр)
 Пак Сонхун (певец)